КФБ:

 Казахстанская фондовая биржа
 Кыргызская фондовая биржа